The North Water steht für

 The North Water (Roman), einen Roman von Ian McGuire aus dem Jahr 2016
 The North Water (Fernsehserie), eine Miniserie aus dem Jahr 2021 nach dem gleichnamigen Roman von Ian McGuire